Plymouth kan syfta på:

Plymouth – en stad i sydvästra England 
 Plymouth Argyle F.C., en fotbollsklubb i England
 Plymouth (bilmärke) – ett numera nedlagt bilmärke inom DaimlerChrysler-koncernen
 Plymouthbröderna – en religiös rörelse
 Plymouth Gin
 Plymouthkolonin – i nuvarande Massachusetts (Plymouth Plantation)
 Plymouth (film) – en TV-film om en månbas

Geografi

Antarktis 

 Mount Plymouth,

Montserrat 

 Plymouth, Montserrat – övergiven huvudstad

Nya Zeeland 

 New Plymouth

Storbritannien 

 Plymouth, 
 City of Plymouth, England,

USA 

 Plymouth, North Carolina, countyhuvudort, Washington County, 
 Plymouth, Connecticut, Litchfield County, 
 Plymouth, Iowa, Cerro Gordo County, 
 Plymouth, Illinois, Hancock County, 
 Plymouth, Indiana, countyhuvudort, Marshall County, 
 Plymouth, Massachusetts, ort, Plymouth County, 
 Plymouth, Maine, Penobscot County, 
 Plymouth, Michigan, Wayne County, 
 Plymouth, Minnesota, Hennepin County, 
 Plymouth, Nebraska, Jefferson County, 
 Plymouth, New Hampshire, Grafton County, 
 Plymouth, Ohio, Huron County, 
 Plymouth, Pennsylvania, ort, Luzerne County, 
 Plymouth, Wisconsin, Sheboygan County, 
 Plymouth, Kalifornien, Amador County, 
 Plymouth, Utah, ort, Box Elder County, 
 Plymouth Township, Michigan
 Plymouth, Vermont
 New Plymouth, Idaho
 Plymouth, Mississippi
 Plymouth, North Carolina

Se även
 Plymouth County, Iowa
 Plymouth County, Massachusetts

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar